Попадейкино — название населённых пунктов в России:

 Попадейкино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Попадейкино — деревня в Томском районе Томской области.